Leave the Light On — альбом Бет Гарт. Існує кілька версій цього альбому, починаючи з першого випуску в Новій Зеландії навесні 2003 року (на лейблі Warner Music NZ), стандартна міжнародна версія вийшла пізніше, восени 2003 року (на Koch Records), потім кілька спеціалізованих перевидань на різних європейських ринках протягом наступних кількох років. Німецький реліз (на Universal Music GmbH) містить повністю нові записи трьох раніше випущених пісень, а також три нові пісні, які потім будуть перезаписані для її наступного студійного альбому, 37 Days.

Доріжки

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Бет Гарт